Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов АСКО-ПВ (известная также как «электронные ворота») — устройство автоматического выявления коммерческих браков в поездах и вагонах. Разработана в 1995 году.

Система АСКО-ПВ представляет собой электронные габаритные ворота, оснащённые системой телевизионного контроля (видеокамерами). Система обеспечивает выполнение задач по осмотру вагонов и контейнеров на предмет правильности загрузки и сохранности грузов, а также выявляет отдельные неисправности вагонов. В процессе осмотра вагона (поезда) он проходит через электронные ворота на скорости до 40 километров в час. Изображение автоматически передаётся оператору пункта коммерческого осмотра, который обрабатывает, распечатывает и передаёт его приёмщику.

На железных дорогах России по состоянию на начало 2009 года действовало более 170 систем АСКО-ПВ, из них 21 система установлена в 2008 году.

Примечания

Литература 
Солошенко В. Н. Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов. Пособие для приемщиков поездов. Учебное пособие
УМЦ ЖДТ. Москва, 2008. 170 с. ISBN 978-5-89035-515-7

Ссылки 
 В 2008 году РЖД установили 21 автоматизированную систему коммерческого осмотра поездов и вагонов

Автоматизация
Железнодорожный транспорт